Alain Elkann – giornalista e scrittore italiano, padre di Ginevra, John e Lapo
 Ginevra Elkann –  produttrice cinematografica italiana, figlia di Alain
 John Elkann – imprenditore  italiano, figlio di Alain
 Lapo Elkann – manager e imprenditore italiano, figlio di Alain